Celebration steht für:

 Celebration (Florida), Ort in Florida
 Celebration (Band), US-amerikanische Band
 Celebration (Album), Musikalbum von Madonna
 Celebration (Lied), Lied der Band Kool & The Gang
 Celebration, ehemaliges Kreuzfahrtschiff von Carnival Cruise Lines
 Carnival Celebration, ein Kreuzfahrtschiff der Carnival Cruise Line
 Prinsesse Ragnhild (Schiff, 1981), später Celebration 
Filmtitel:
 Celebration (1981) von Stan Harris
 Celebration (2002) von Daniel Stedman
 Celebration (2005), Niederlande von Helena Muskens und Quirine Racké
 Celebration (2007), Dokumentation von Olivier Meyrou